Ко́рбин () — фамилия. Известные носители:

 Корбин, Вирджиния Ли (1910—1942) — американская актриса немого кино.
 Корбин, Джереми (род. 1949) — британский политик, лидер Лейбористской партии и оппозиции с 2015 года.
 Корбин, Мертл (1868—1928) — американка, родившаяся с удвоенным тазом и четырьмя ногами.
 Корбин, Патрик (род. 1989) — американский бейсболист.
 Корбин, Роберт (род. 1948) — гайанский политик.
 Корбин, Тайрон (род. 1962) — американский баскетболист.

См. также 
 Корбин-билдинг
 Корбен
 Корбино

Примечания